Cererols (Pinós), masia al municipi de Pinós a la comarca del Solsonès 
 Cererols (Sallent), masia al municipi de Sallent a la comarca del Bages 
 Cererols (Súria), llogaret al municipi de Súria (Bages)
 Rasa de Cererols, torrent afluent per l'esquerra de la Riera de Vallmanya, al Solsonès 
 Santa Maria de Cererols, església romànica dins el mas de Cererols, al sud-est del municipi de Súria
 Serra de Cererols, serra al municipi de Rubió a la comarca de l'Anoia 
 Pere Cererols (Reus, 1733 - Poblet, finals del segle XVIII), abat de Poblet
 Pere Joan Cererols i Fornells o Joan Cererols (Martorell, 1618 - Montserrat, 1680), compositor, músic i monjo benedictí